Fritz Werner peut faire référence à :

Personnes

Fritz Werner 
  (1827-1908)
 Fritz Werner (1871–1940)
  (1898-1977), un compositeur de musique sacrée
 Fritz Werner (peintre) (1898-1994), un artiste-peintre
  (1906-1969), un juge
  (1943-)
  (1896-1975)

Prénoms 
 George Fritz Werner Adler (1926-2002)
 Fritz Carl Werner Ebel (1835-1895), un artiste-peintre
 Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz Wien (1864-1928)

Autre

Voir aussi 
 Friedrich Werner

Source de la traduction

Notes et références